Adamiwka – wieś na Ukrainie, w rejonie derażniańskim obwodu chmielnickiego.

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 

Rejon derażniański
Wsie w obwodzie chmielnickim